Als Südprovinz bezeichnet man unter anderem folgende Provinzen:

 Südprovinz (Neukaledonien)
 Südprovinz (Ruanda)
 Südprovinz (Sambia)
 Südprovinz (Sri Lanka)

Siehe auch